Harayama ist der Familienname folgender Personen:

 Kairi Harayama (* 1997), japanischer Fußballspieler
 Yuko Harayama (* 1951), japanische Wissenschaftlerin